Il doppio maschile del Western & Southern Financial Group Masters & Women's Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Bob Bryan e Mike Bryan erano i detentori del titolo, ma hanno perso in finale contro Daniel Nestor e Nenad Zimonjić, 3–6, 7–6(2), [15–13].

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Bob Bryan /  Mike Bryan (finale)
 Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (campioni)
 Lukáš Dlouhý /  Leander Paes (secondo turno)
 Mahesh Bhupathi /  Mark Knowles (semifinali)

 Bruno Soares /  Kevin Ullyett (secondo turno) 
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (quarti) 
 Wesley Moodie /  Dick Norman (quarti) 
 Łukasz Kubot /  Oliver Marach (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Western & Southern Financial Group Masters & Women's Open 2009
ATP World Tour 2009